Памятник труженикам тыла и детям войны — памятник в городе Октябрьском Республики Башкортостан.

История 

4 сентября 2016 года в Парке Победы города Октябрьский у мемориального комплекса «Думы солдата» состоялось открытие памятника труженикам тыла и детям войны. Оно было приурочено к 71-й годовщине окончания Второй мировой войны. Жителей города с этим событием поздравил присутствовавший на торжественном мероприятии Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, который вместе с почётным гражданином города, Героем Социалистического Труда — Ляйлой Марданшиной, открыли монумент. Одновременно руководитель республики выполнил ещё одну почётную миссию — вручил орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной войны Алексею Васильевичу Купцову  который был представлен к награждению 16 мая 1945 года и получил только сейчас.

Камень в основание будущего монумента был заложен 7 мая 2015 года, после чего была объявлена акция «Народный памятник» по сбору средств на его строительство — от граждан и предприятий города поступило более 4 миллионов рублей.

Описание 
Авторами памятника стали художник по металлу Сабир Насыров и скульптор Вячеслав Кузнецов. Скульптурная композиция представляет собой фигуры женщины, несущей колосья, и ребёнка, над которыми — рукотворный фонтан нефти, символизирующий город (изображён на гербе и флаге города Октябрьского). Скульптурная группа отлита из бронзы на Нижнетагильском художественном литейном заводе.

Установлен памятник на постаменте, отделанном гранитными плитами. На лицевой части постамента надпись: «ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА И ДЕТЯМ ВОЙНЫ 1941−1945».

Примечания

Ссылки 
 ПАМЯТНИКИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
 В Октябрьском состоялось открытие памятника труженикам тыла и детям войны 

труженикам
труженикам
Памятники труженикам тыла
Здания и сооружения Октябрьского
2010-е годы в Башкортостане
Здания и сооружения, заложенные в 2015 году
Здания и сооружения, построенные в 2016 году в России
Скульптуры 2016 года
Скульптуры по алфавиту